Финал Кубка Турции по футболу 2001/2002 состоялся 3 апреля 2002 года. «Коджаэлиспор» разгромил «Бешикташ» со счётом 4:0 и стал обладателем Кубка Турции.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2002
Турция
Матчи ФК «Коджаэлиспор»
Матчи ФК «Генчлербирлиги»
События 3 апреля
Апрель 2002 года
Спорт в Турции в 2002 году
Спортивные соревнования в Бурсе